

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4
 Wilkowyja – część miasta Rzeszów
 Wilkowyja – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Buczek 
 Wilkowyja – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin 
 Wilkowyja – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko 
 Wilkowyja – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jarocin

Inne 
 Wilkowyja – szczyt w Rudawach Janowickich

Zobacz też 
 Osiedle Wilkowyja
 Wilki, Wilkowa, Wilkowice, Wilkowiczki, Wilkowisko, Wilkowo, Wilków, Wilkówek, Wilkówka